A Equipe das Ilhas Virgens Americanas de Copa Davis representa Ilhas Virgens Americanas na Copa Davis, principal competição entre seleções do tênis no mundo. É organizado pela Virgin Islands Tennis Association.

Ver também
 Copa Davis
 Fed Cup

Ligações externas
  DavisCup.com (equipe das Ilhas Virgens Americanas)

Ilhas Virgens Americanas